María Luisa es un nombre propio que hace referencia a varios artículos:

Personas
 María Luisa Alonso, política hispanovenezolana;
María Luisa Bombal, escritora chilena;
 María Luisa de Habsburgo-Lorena o María Luisa de Austria , emperatriz de los franceses y reina de Italia, Duquesa de Parma, segunda esposa de Napoleón I;
 María Luisa de Austria-Este, emperatriz de Austria;
 María Luisa de Borbón, emperatriz consorte del Sacro Imperio Germánico;
 María Luisa de Borbón-Parma, princesa de Bulgaria;
 María Luisa de Borbón-Parma, princesa de Sajonia;
 María Luisa de Parma, reina consorte de España, esposa de Carlos IV de España;
 María Luisa de Orleans, princesa francesa, reina consorte de España y primera esposa de Carlos II;
 María Luisa Gabriela de Saboya, reina consorte de España, primera esposa de Felipe V de España;
 María Luisa Piraquive (1949-), líderesa religiosa colombiana;
 Maria Luisa Spaziani (1924-), poeta italiana;

Localidades en Argentina
 María Luisa (Santa Fe), provincia de Santa Fe;
 Aldea María Luisa, provincia de Entre Ríos;

Botánica
 María Luisa, nombre vulgar de la planta Aloysia citriodora.

Nombres femeninos